

Населені пункти та їхні частини
 Окренґлиця — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Окренґлиця — село в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Окренґлиця — село в гміні Кавенчин Турецького повіту Великопольського воєводства
 Окренґлиця — частина міста Каліш в Великопольському воєводстві
 Окренґлиця — частина села Ляс-Стоцький в гміні Конськоволя Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Окренґлиця — частина села Пшишова в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Окренґлиця — частина села Збиднюв у гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Окренґлиця — частина села Лінув-Кольонія в гміні Завихост Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Окренґлиця — частина села Квашин у гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Окренґлиця — частина села Пентковиці в гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Окренґлиця — частина села Крайно-Парцеле в гміні Ґурно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Окренґлиця — частина села Бжезіни в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Окренґлиця — колонія в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки